Ephippos () ist der Name folgender Personen:

 Ephippos von Olynth, griechischer Geschichtsschreiber im 4. Jahrhundert v. Chr.
 Ephippos (Komödiendichter), griechischer Dichter der Mittleren Komödie